Schutzbund nannten sich mehrere Vereinigungen, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden.

Auswahl

 Republikanischer Schutzbund, sozialdemokratisch orientiert, Österreich
 Autonomer Schutzbund, nach der Auflösung des Republikanischen Schutzbundes 1934 gegründeter, kommunistisch dominierter Verband, Österreich
 Deutscher Schutzbund für das Grenz- und Auslandsdeutschtum, nationalistisch, teilweise völkisch orientiert, Präsident Friedrich Wilhelm von Willisen
 Deutsch-demokratischer Schutzbund, sozialdemokratische Gründung in Neustadt an der Aisch zur Gegenwehr gegen Nationalsozialisten
 Vaterländischer Schutzbund, nationalsozialistisch, Österreich